Юний:

 Юний Анней Галлион (ок. 1—65) — старший брат Сенеки Младшего.
 Юний Анний Басс — государственный деятель Римской империи середины IV века, консул 331 года.
 Юний Басс — государственный деятель Римской империи середины IV века, префект Рима 359 года.
 Юний Велдумниан — римский политик и сенатор конца III века.
 Юний Тибериан — римский политик и сенатор начала IV века.